Columbus City Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Columbus City Hall (Indiana), NRHP-Nr. 79000032
 Columbus City Hall (Wisconsin), NRHP-Nr. 79000065